Chasselay kan syfta på:
 Chasselay, Isère
 Chasselay, Rhône